Die Spielzeit 1943 war die 12. reguläre Spielzeit der 1. Spielklasse im Schweizer Feldhandball.

Modus 
Der Titel Schweizermeister wurde in einer Gruppe mit vier Mannschaften ausgespielt.

Regionalrunde

Finalrunde

Rangliste

Spiele

1. Runde

2. Runde

3. Runde

3. Schweizermeistertitel für den GG Bern

Einzelnachweise 

43
Handballveranstaltung 1943